Dresselhuys ist der Familienname folgender Personen:

 Cisca Dresselhuys (* 1943), niederländische Journalistin
 Mary Dresselhuys (1907–2004), niederländische Schauspielerin